Крушение на Веребьинском обходе — крушение поезда, произошедшее в ночь со вторника 25 на среду 26 января 2000 года на Веребьинском обходе главного хода Октябрьской железной дороги в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым.

Предшествующие обстоятельства 
25 января в 23:30 проходной светофор  по I-му главному пути перегона Торбино — Мстинский Мост (известен как Веребьинский обход, в октябре 2001 года, после строительства спрямляющего участка, заброшен и разобран) участка Бологое — Чудово стал сигнализировать красным огнём. В связи с этим, для устранения неисправности к нему выехал электромонтёр СЦБ  В 2:11 ДНЦ участка Чудово — Окуловка  связалась с ДСП Торбино  и дала ей указание о выдаче предупреждения поезду , который шёл по II-му главному пути, чтобы тот остановился на остановочном пункте Веребье, посадил работника ШЧ и высадил его у неисправного светофора . Сборный поезд  проехал станцию Торбино, когда с его машинистом  связалась дежурная Сергиенко и выдала предупреждение на остановку на  (остановочный пункт Веребье) для посадки ШНС Чудовской дистанции сигнализации и связи  и его высадки на  для устранения нарушения нормальной работы светофора  по I-му главному пути перегона Торбино — Мстинский Мост и посадки электромонтера  При этом, в нарушение инструкций, Сергиенко не отметила в специальном журнале формы ДУ-2 выдачу предупреждения грузовому поезду. В 2:52 поезд  высадил на  Ефимова и начал разгоняться.

Крушение 

После того, как сборный поезд проследовал станцию Торбино, через 15 минут следом за ним эту станцию на скорости около  проследовал опаздывающий на 25 минут пассажирский поезд  Невель — Санкт-Петербург (по другим данным Великие Луки — Санкт-Петербург, в связи с тем, что с 2001 года поезд стал ходить только до станции Великие Луки, но в 2000 году он следовал до станции Невель-II), ведомый электровозом ЧС2Т−982 (построен в 1974 году, локомотивное депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский, оборудован УКБМ) под управлением локомотивной бригады, состоящей из машиниста 3-го класса Андрея Огнева и помощника машиниста Михаила Токарева. ДСП Торбино не предупредила бригаду пассажирского поезда о незапланированной остановке на перегоне сборного грузового. Помимо этого, на всех впереди расположенных светофорах горели зелёные огни, поэтому поезд  нагонял опоздание по этой «зелёной улице». Следуя со скоростью около  он проехал сигнализирующие разрешающим показанием проходные светофоры , 14, 12 и 10, когда после проезда светофора  на локомотивном светофоре вдруг загорелся белый огонь, а через несколько сотен метров бригада увидела неожиданно появившийся из-за поворота хвост поезда , который в это время ехал со скоростью 20—. Андрей Огнев применил экстренное торможение, но малое расстояние при высокой скорости привело к тому, что в 2:54 на 194 километре 5 пикет (193,4 километра от Московского вокзала в Санкт-Петербурге) пассажирский поезд на скорости  врезался в хвостовой грузовой вагон гружёный лесом. От удара электровоз и 2 пассажирских вагона сошли с рельсов и рухнули с откоса насыпи, а третий вагон, хоть и сошёл с рельсов, но едва устоял на насыпи. Также сошли с рельсов 4 последних грузовых вагона.

В крушении были разбиты электровоз и 5 вагонов, сбита опора контактной сети и разрушено 150 метров пути. Погиб помощник машиниста 40-летний Михаил Токарев и были ранены 15 человек, причём машинист Андрей Огнев и один пассажир получили тяжёлые травмы, а 13 пассажиров — лёгкие. Общий перерыв движения на участке составил 9 часов 50 минут, а непосредственно по II-му пути 21 час 20 минут, что вызвало задержку 18 поездов суммарной продолжительностью 72 часа 42 минуты.

Расследование 
Изначально главный инженер управления Октябрьской железной дороги Николай Саенко в различных телеинтервью, взятых утром после крушения, отрицал неисправность светофоров, но расшифровка скоростемерной ленты с электровоза ЧС2Т−982 показала, что как минимум 4 светофора до места крушения сигнализировали разрешающим сигналом. Также проходной светофор  горел зелёным, хотя поезд  находился на перегоне за ним. При осмотре релейного шкафа данного светофора было обнаружено, что на контактах кодовключающего реле КВ и возбуждения приёмника ППЗ-9/8 рельсовой цепи были срезаны перемычки, из-за чего возникла ложная свободность рельсовой цепи. Также следы срезанных перемычек были обнаружены в релейных шкафах светофоров  и 10. Выяснилось, что после установки системы и ввода её в эксплуатацию 3 ноября 1999 года, работники Чудовской дистанции СЦБ ни разу не проверяли её работу и соответствие технической документации. 28 января 2000 года, то есть через 2 дня после происшествия, был проведён эксперимент, который подтвердил нарушения в работе системы тональной автоблокировки данного перегона. Существует также версия, что сама эта система имела конструктивные недостатки, которые были обнаружены и устранены лишь после крушения поезда .

Дальнейшая судьба участников 
Машинист Андрей Борисович Огнев после выздоровления вернулся на должность машиниста электровоза. Умер 12 мая 2010 года.

См. также 
 Железнодорожные происшествия в России
 Катастрофа рейса 612 («Анапа — Санкт-Петербург»)
 Крушение поезда № 612 (Франция)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

События 26 января
Январь 2000 года
Железнодорожные происшествия 2000 года
Транспортные происшествия в России 2000 года
Железнодорожные происшествия 2000-х годов в России
Железнодорожные происшествия на Октябрьской железной дороге
Веребьинский
События 2000-х годов в Новгородской области
Маловишерский район
2000 год в Новгородской области